Budisavljević ist der Familienname folgender Personen:

 Diana Budisavljević (1891–1978), österreichische Humanistin
 Jovanka Budisavljević, verheiratete Jovanka Broz (1924–2013), Ehefrau des jugoslawischen Politikers Josip Broz Tito
 Julije Budisavljević (1882–1981), jugoslawischer Mediziner, Ehemann von Diana Budisavljević
 Srđan Budisavljević (1883–1968), jugoslawischer Politiker